Brian O’Brian – miniserial Disney Channel z komikiem Brianem Stepankiem w roli głównej. 

Serial emitowany w Polsce na kanale Disney Channel (od 5 stycznia 2009 roku) i Disney XD (od 15 stycznia 2010 roku).

Spis odcinków 

Programy Disney Channel
Programy Disney XD
Seriale telewizyjne emitowane od 2008
Seriale telewizyjne zakończone w 2009